Motociklistična Velika nagrada Avstralije 1992 je bila druga dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 12. aprila 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992